

Astronomia 
35403 Latimer – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
Latimer – parrocchia civile del Buckinghamshire
 Stati Uniti d'America
Latimer – città della Contea di Franklin, Iowa
Latimer – città della Contea di Morris, Kansas
Latimer – census-designated place della Contea di Jackson, Mississippi

Persone 
Andrew Latimer – chitarrista e compositore britannico
Jonathan Latimer – giornalista, scrittore e sceneggiatore statunitense
Marjorie Courtenay-Latimer – naturalista sudafricana